Quattro unità della United States Navy sono state battezzate USS Texas, in onore dello Stato federato del Texas.

 – prima nave da battaglia della US Navy in servizio dal 1895 fino al 1911
 – nave da battaglia classe New York, attualmente nave museo al San Jacinto State Park
 – incrociatore missilistico a propulsione nucleare classe Virginia
 – sottomarino a propulsione nucleare classe Virginia